Silbenrätsel steht für:

 klassisches Silbenrätsel – eine Rätselform, bei der mehrere Wörter zu erraten sind, die nur umschrieben werden. Als Hilfe werden die einzelnen Silben aller zu erratenden Wörter alphabetisch sortiert aufgelistet. Bei jedem erratenen Wort werden dessen Silben in der Silben-Liste durchgestrichen, so dass diese Liste immer kürzer wird. Häufig bilden die Anfangsbuchstaben aller Lösungswörter auch ein weiteres Lösungswort.
 Scharade (Silbenrätsel) – eine spezielle Form eines Silbenrätsels.